Холодна Балка — місцевість, робітниче селище у Горняцькому районі м. Макіївка Донецької обл.
 Холодна Балка — село, Одеська область, Біляївський район
 Балка Холодна - річка
 Шахта «Холодна балка»